La  peut désigner :
 la  d'infanterie (France)